Abduvohid Nematov (2001-), footballeur international ouzbek.
 Azer Pacha Nematov (1947-), réalisteur, metteur en scène et directeur de théâtre azerbaïdjanais.
 Shujoat Nematov (1981-), joueur de football international tadjik.